Сторч:
 Сторч — русское личное защитное (охранительное) вооружение (щит с железной рукавицей, надеваемою на левую руку) XVI — XVII веков, снабжённый клинком.

Фамилия 
Сторч ():
 Сторч, Ларри (1923—2022) — американский актёр.
 Сторч, Леонид (род. 1963) — русскоязычный прозаик, поэт и публицист.
 Сторч, Скотт (род. 1973) — американский музыкальный продюсер.

См. также 
 Шторх